Атоев — фамилия. Известные носители:

 Атоев, Аббос Абдураззокович (род. 1986) — узбекский боксёр-любитель, двукратный чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года.
 Атоев, Миратулло (1938—1994) — таджикский советский композитор.